Enriqueta Amalia María de Anhalt-Dessau (en alemán, Henriette Amalie Marie von Anhalt-Dessau; Cléveris, 16 de agosto de 1666-Dietz, 18 de abril de 1726) fue princesa consorte de Nassau-Dietz.

Era hija del príncipe Juan Jorge II de Anhalt-Dessau, y de Enriqueta Catalina de Nassau, y nieta del príncipe Federico Enrique de Orange-Nassau.

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio con su primo, el príncipe Enrique Casimiro II de Nassau-Dietz, en 1683, a la edad de 17 años. Cuando Enrique Casimiro murió en 1696, se convirtió en regente en nombre de su hijo, Juan Guillermo Friso, quien sucedió a su padre en todos sus títulos. Enriqueta Amalia murió en 1727, a la edad de 59 años, y fue enterrada en Dietz.

Enrique Casimiro II y Enriqueta Amalia María tuvieron nueve hijos: 

 Guillermo Jorge Friso (1685-1686).
 Enriqueta Albertina (1686-1754).
 Juan Guillermo Friso (1687-1711), príncipe de Orange. Desposó a María Luisa de Hesse-Kassel.
 María Amalia (1689-1771).
 Sofía Eduviges (1690-1734), desposó al duque Carlos Leopoldo de Mecklemburgo-Schwerin (26 de septiembre de 1678-28 de noviembre de 1747) el 27 de mayo de 1709 (divorciados en 1710).
 Isabel Carlota (1692-1757), desposó al príncipe Cristián de Nassau-Dillenburg (1688-1739).
 Juana Inés (1693-1765).
 Luisa Leopoldina (1695-1758).
 Enriqueta Casimira (1696-1738).

Ancestros

Referencias 

Princesas de Anhalt-Dessau (casa de Ascania)
Princesas de Alemania del siglo XVII
Princesas de Alemania del siglo XVIII
Consortes de la casa de Ascania